Сергей Бунин:
 Бунин, Сергей Алексеевич (1907—1982) — советский машиностроитель, директор заводов.
 Бунин, Сергей Викторович (род. 1956) —  советский и российский военачальник, генерал-полковник.